Apulileeq bezeichnet:
 Apulileeq (Insel, Ammassalik, nördlich) (Søndre Aputiteeq), Insel im Distrikt Ammassalik, Grönland
 Apulileeq (Insel, Ammassalik, südlich) (Grusø), Insel im Distrikt Ammassalik, Grönland